Сезон 2006/07 стал для «Боруссии» 31-м в чемпионате Германии и 97-м со дня основания клуба. Игровые результаты в этом сезоне ухудшились, несмотря на то, что на каждую позицию был приобретен ряд игроков. Главный тренер Берт Ван Марвейк был уволен зимой, когда команда занимала 9-е место в таблице и вылетела из Кубка Германии. На его место был назначен Юрген Рёбер. Он проработал почти 4 месяца и запомнился тем, что выиграл лишь два матча в чемпионате из одиннадцати (один из победных матчей был с Баварией) с общим счетом 8:16. Рёбер был уволен в марте, когда команда занимала в таблице 13-е место. Третьим тренером за сезон стал Томас Долль. При нем результаты улучшились, а команда закончила первенство на 9-м месте.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

11.700.000

Зима 

500.000

Ушли из клуба

Лето 

16.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:12.200.000

Общая прибыль:16.500.000

Разница:4.300.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2006/2007